Le nom d'Opera Tower peut désigner :
 L'Opera Tower, gratte-ciel résidentiel de Miami,
 L'Opera Tower, gratte-ciel résidentiel d'Iekaterinbourg